El término Vicente Rojo puede referirse, en esta enciclopedia:

a Vicente Rojo Lluch (1894-1966), un militar español muy destacado durante la Guerra Civil Española, y
a Vicente Rojo Almazán (1932-2021), un pintor y escultor mexicano, sobrino del anterior.